Surfen bezeichnet:

im Sport:
 Wellenreiten, eine Wassersportart, bei der ein Surfbrett von einer Meereswelle angetrieben wird
 Windsurfen, eine Wassersportart, bei der ein Surfbrett von einem Segel angetrieben wird
 Wingsurfen, eine Wassersportart, bei der ein Surfbrett von einem sogenannten Wing angetrieben wird
 Kitesurfen, eine Wassersportart, bei der ein Surfbrett von einem Lenkdrachen angetrieben wird
 Flusssurfen, eine Wassersportart, die eine stehende Welle auf einem Fluss nutzt
 Skysurfing, eine Sonderform des Fallschirmspringens, siehe Fallschirmspringen#Skysurfing
 eine Figur beim Kanusport, siehe Playboating

allgemein:
 Internetsurfen, eine Form der Nutzung des World Wide Web
 S-Bahn-Surfen, Bahnfahren außerhalb der dafür vorgesehenen Waggons
 Schiffsurfen, Heranschwimmen und Mitziehenlassen von Schiffen
 Crowd surfing, eine Aktivität von Zuschauern von Konzerten
 Surfen oder Surfen-Insulin, eine chemische Verbindung, siehe Aminochinurid

Siehe auch:
 Surf